El término Cerro Porteño puede referirse a:

En geografía y toponimia 

 Cerro Porteño, un cerro ubicado en Paraguarí, Departamento de Paraguarí, Paraguay.

En fútbol 

 Club Cerro Porteño, club de Asunción, Departamento Central, Paraguay.
 Club Cerro Porteño (Presidente Franco), club de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, Paraguay.
 Club Cerro Porteño (Paraguarí), extinto club de Paraguarí, Departamento de Paraguarí, Paraguay.

En historia 

 Batalla de Cerro Porteño, conflicto bélico previo de la Independencia del Paraguay.